Szentendre beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Szentendre
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Szentendre
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Szentendre